«Сабадель» () — іспанський футбольний клуб з однойменного міста, в провінції Барселона. Клуб заснований 1903 року, домашні матчі проводить на стадіоні «Нова Креу Альта», що вміщає 20 000 глядачів. У Прімері «Сабадель» провів в загальній складності 14 сезонів, останнім з яких є сезон 1987/88. Кращий результат у чемпіонатах Іспанії 4-те місце в сезоні 1968/69.

Історія виступів

Досягнення 
 Кубок Іспанії
 Фіналіст: 1935

Сезони по дивізіонах 

 Ла-Ліга — 14 сезонів
 Сегунда — 42 сезони
 Сегунда Б — 16 сезонів
 Терсера — 8 сезонів

Виступи в єврокубках 

 1R — перший раунд

Відомі гравці 
  Марк Валес
  Лачезар Танєв
  Іштван Ньєрш
  Кеннет Брюлле
  Мігель Анхель Алонсо
  Мануель Альмунія
  Хосеп Гонсальво
  Маноло
  Мараньйон
  Хесус Марія Переда
  Хосе Вісенте Санчес
  Томас Н'Коно
  Ян Петерс
  Рамон Хікс
  Хуан Семінаріо
  Мігель Боссіо
  Едуардо Перейра
  Лукас Тудор

Відомі тренери 
  Антоніо Ольмо
  Пасьєгіто
  Антоніо де ла Крус

Посилання 

 Офіційний сайт клубу 
Футбольні клуби, засновані 1903
Футбольні клуби Іспанії
Барселона (провінція)
Бальєс-Уксідантал